Демокра́тия ( — «власть народа», от  — «основная политическая и административная единица в Древней Аттике, общество граждан, проживающих на её территории и имеющих политические права», и  — «власть, господство». Слово «κράτος» этимологически происходит от глагола «κρατέω», «κρατώ» который означает держать, господствовать).
 Демократия — вид политического устройства государства, при котором народ осуществляет законодательные и исполнительные функции власти непосредственно (прямая демократия) либо через своих представителей (представительная демократия).
 Демократия — способ организации коллектива, при котором все члены коллектива принимают равное участие в существенных стадиях управления.
 Демократия — политическое движение, выступающее за демократическое общество (например, социал-демократия, христианская демократия).
 «Демократия» — линкор-дредноут «Император Николай I», носивший имя «Демократия» с 1917 года по 1919 год.

См. также 
 Демократ (значения)
 Демократы (значения)
 Народовластие